Кумаси:
 Кумаси — второй по величине город Ганы.
 Кумаси (аэропорт) — аэропорт, обслуживающий город Кумаси.